Slovem induktor se označuje několik druhů zařízení, která mají souvislost s elektromagnetickou indukcí. Jsou to:

 Induktor (cívka) – elektrotechnická součástka vyznačující se pouze indukčností (ideální cívka)
 Induktor (generátor) – ručně poháněný generátor střídavého elektrického proudu
 Induktor (vysoké napětí) – přístroj na pokusy s velmi vysokým napětím, které vzniká indukcí pomocí přerušovaného stejnosměrného proudu